Агро́скин — фамилия. Известные носители:

 Агроскин, Анатолий Абрамович (1908—1993) — советский учёный в области геохимии и теплофизики угля.
 Агроскин, Афанасий Ильич (1905—1990) — советский геодезист. Брат И. И. Агроскина.
 Агроскин, Иосиф Ильич (1900—1968) — советский учёный-мелиоратор, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Агроскин, Семён Евгеньевич (род. 1961) — российский художник.

Примечания